Hall steht für:

 Hall (Familienname), Familienname – dort auch zu Namensträgern
 Hall (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Hall (Phobos), Krater auf dem Marsmond Phobos
 Nachhall in der Akustik
 Hall (Ortsname), Bestandteil in Ortsnamen
 Hall Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hall Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hall Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hall Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hall & Martin, britischer Automobilhersteller
 George P. Hall & Son, 1886 bis 1914 in New York City, USA, agierendes Fotografie-Unternehmen
 H. E. Hall & Company, britischer Automobilhersteller

Hall ist der Name folgender geographischen Objekte:

Gemeinden:
 Hall (Steiermark), Gemeinde im Bezirk Liezen, Steiermark
 Bad Hall, Stadtgemeinde im Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Hall in Tirol, Stadt im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Gemeindeteile und Orte:
 Hall (Australien), Ort im Australian Capital Territory
 Hall (Gotland), Kirchspiel auf Gotland, Schweden
 Hall (Indiana), gemeindefreier Ort im Morgan County, Indiana, Vereinigte Staaten
 Hall (Louisiana), Ort in Louisiana, Vereinigte Staaten
 Hall (New York), Ort im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Hall (Niederlande), Ort der Gemeinde Brummen, Provinz Gelderland, Niederlande
 Hall (Södermanland), Streusiedlung und Gefängnis bei Södertälje, Provinz Södermanland, Schweden

Gewässer:
 Hall Lake, See in der Qikiqtaaluk-Region des Territoriums Nunavut, Kanada
 Lake Hall (Neuseeland), See in der Region Southland, Neuseeland

historisch:
 Hall, heute Alle JU, Gemeinde im Kanton Jura, Schweiz
 Hall in Sachsen, heute Halle (Saale), Stadt in Sachsen-Anhalt
 Hall am Kocher, heute Schwäbisch Hall, Stadt in Baden-Württemberg

in der Antarktis und Subantarktis:
 Hall Bluff, Felsenkliff im Viktorialand
 Hall-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland
 Hall-Halbinsel, Halbinsel von Snow Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Hall Island (Südgeorgien), Insel in der Gruppe der Willis-Inseln vor der Nordwestspitze Südgeorgiens
 Hall-Kliff, Sandsteinkliff auf der Alexander-I.-Insel
 Hall-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland
 Hall-Nunatakker, Nunatakker im Mac-Robertson-Land
 Hall Peak (Antarktika), Berg im Ellsworthland
 Hall Ridge, Gebirgskamm im Palmerland
 Hall Rock, Felsformation im Viktorialand
 Mount Hall (Asgard Range), Berg im Viktorialand
 Mount Hall (Lillie Range), Berg in der Ross Dependency

Siehe auch:
 Hall-Effekt
 Hall Island (Begriffsklärung)
 Hall Peak (Begriffsklärung)
 Mount Hall (Begriffsklärung)
 Fort Hall (Begriffsklärung)
 Haus Hall
 Hall-Konstante
 Hall-Héroult-Prozess, Verfahren zur Herstellung reinen Aluminiums aus Aluminiumoxid in einer Aluminiumhütte
 Hal